Владимир Юрьевич Арчаков (; , Свердловск, РСФСР, СССР) — белорусский военный деятель, генерал-майор (2014).

Биография 
Родился в 1967 году в Свердловске. В 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. В 1996 году окончил Институт национальной безопасности Республики Беларусь. В 2014 году окончил Белорусский государственный экономический университет. Кандидат юридических наук.

С 10 апреля 2012 года по 21 февраля 2014 года работал начальником управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Витебской области.

С 21 февраля 2014 года является заместителем Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь. Является заместителем председателя Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь , председателем Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь. Является одним из авторов Концепции информационной безопасности Республики Беларусь.

Награды 
 медаль «За безупречную службу» I, II и III степеней
орден «За службу Родине» III степени

Примечания

Ссылки 
 Владимир Арчаков: Концепция информационной безопасности даёт ответы на практические вопросы

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Выпускники Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища
Выпускники Института национальной безопасности Республики Беларусь
Выпускники Белорусского экономического университета
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании